Miejscowości w USA:
 Twin Falls – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Twin Falls
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Twin Falls (ang. Twin Falls County) – w stanie Idaho